De kleine kapitein (boek)
 De kleine kapitein (toneelstuk)